Рекубо́-Жанса́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південний схід від Парижа, 135 км на південь від Ліона, 55 км на південний схід від Валанса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 106 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 237,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Рекубо-Жансак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Рекубо-Жансак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дром

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дром